Démocratie chrétienne est le nom porté par plusieurs partis politiques se réclamant de la démocratie chrétienne :

Afrique 
 Démocratie chrétienne (DC), parti politique congolais (RDC).
 Démocratie chrétienne fédéraliste – Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne (DCF-COFEDEC), parti politique congolais (RDC).

Amérique 
 Démocratie chrétienne (DC), parti politique brésilien fondé en 1995.
 Démocratie-chrétienne guatémaltèque (DCG), parti politique guatémaltèque fondé en 1955.
 Parti démocratie chrétienne du Québec, ancien nom du , parti politique québécois fondé en 2002.

Europe 
 Démocratie chrétienne (DC), parti politique espagnol fondé en 1982 et disparu en 1989.
 , parti politique grec fondé en 1953.
 Démocratie chrétienne (DC), parti politique italien fondé en 1942 et disparu en 1994.
 Démocratie chrétienne (DC), parti politique italien fondé en 2002 et disparu en 2013.
 Démocratie chrétienne (DC), parti politique italien fondé en 2012.
 Démocratie chrétienne pour les autonomies (DCA) (ou Nouvelle Démocratie chrétienne), parti politique italien fondé en 2005 et disparu en 2008.
 , coalition politique polonaise formée en 1991.

Voir aussi 
 Démocratie chrétienne (idéologie)